Fiorino – złota moneta papieska bita od XV wieku.

1 fiorino = 40 bolognini = 100 soldi

Linki zewnętrzne 
 

Monety średniowieczne
Włoskie monety